Burg Rohr bezeichnet

 die Burg Rohr (Blankenheim) im Ortsteil Rohr der Gemeinde Blankenheim im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen
 die Burg Ror bei Bisingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Burg Rohr (Kremstal), abgekommene Burg in Rohr im Kremstal
 Burg Rohr (Rottal), abgekommene Burg in Oberrohr bei Plattling
 Wasserburg Rohr, eine abgegangene Burg in Stuttgart-Vaihingen-Rohr in Baden-Württemberg
 Schloss Rohr in Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark